Саггс (род. 1961) — английский певец, актёр, бывший радио-диджей, ведущий вокалист группы Madness.
 Саггс, Генри (1920—2005) — британский востоковед, ассириолог.
 Саггс, Террелл (род. 1982) — американский футболист.